Мукхья (mukhya = «основной», «главный», «выдающийся») — термин санскритского происхождения.

 Мукхья — индуистский канон 11-ти древних Упанишад.

В индуистской космологии
 Мукхья-прана — основная прана; бессознательный жизненный дух, Ваю.
 Мукхья-сарга — этап сотворения, создание бесчувственных (неодушевленных) объектов.
 Мукхья-сротас (mukhya-srotas) — 4-й этап пратисарги (сотворения мира).

См. также 
  (mukhia) — глава общины, сельского или местного самоуправления в Западной Индии и Синде (Пакистан).